Бібліотека імені М. К. Реріха Солом'янського району м.Києва.

Микола Реріх про бібліотеки: «Там, де процвітають бібліотеки, там мир і благодать, повага до людства і успішне вирішення найважчих соціальних проблем».

Адреса 

03087 м. Київ, вул. Єреванська, 12

Характеристика 

Площа приміщення бібліотеки — 384 м², книжковий фонд — 30, 000 тис. примірників. Щорічно обслуговує 3,1 тис. користувачів. Кількість відвідувань — 20,0 тис., книговидач — 63,0 тис. примірників.

Історія бібліотеки 

У 1957 році на Чоколівці збудовано Першотравневий житловий масив. У 1958 році в одному з житлових будинків по вулиці Єреванській, 12 відкрито бібліотеку. Довгий час бібліотека була однією з найбільших у районі книгозбірень.

Нова доба в історії України вписала нову сторінку в історію бібліотеки. Саме в ці роки створюється Київське відділення Українського Реріхівського товариства. 12 лютого 1992 року за клопотанням читачів і громадськості бібліотеці присвоєно ім'я М. К. Реріха, всесвітньо відомого художника, видатного філософа і мислителя, який має відношення до України і Києва зокрема. В бібліотеці є окрема кімната — музей М. К. Реріха «Микола Реріх: творчость і доля».

Бібліотека має статус публічної бібліотеки для дорослих, однак для підвищення своєї соціальної значущості проводить велику роботу з усіма категоріями користувачів, — дітьми дошкільного віку, школярами, молоддю, старшим поколінням, творчими особистостями.

Партнери по співпраці: Українське Реріхівське товариство та його київське відділення; Київська вірменська громада, навчальні та дошкільні заклади мікрорайону, Університет ІІІ віку, Театр-студія «Дивний замок», Історичний Клуб «Холодний Яр», піар — агентство PR-Prime, Благодійний проект «Избранные дети», студія «Духовність української родини» при Національному музеї літератури, Всеукраїнський проект «Додай читання», Всеукраїнське об'єднання «Всі мрії», Клуб «Слово Жінки», формація «Барабука», видавництва «Кальварія», «Український пріоритет», Спілка письменників України, громадські діячі, творчі особи та люди доброї волі.

Бібліографічні видання бібліотеки: «Микола Костянтинович Реріх: Художник і мислитель. 1874–1947» (спільно з Публічною бібліотекою імені Лесі Українки).

Посилання 

 Публічні бібліотеки Києва: Довідник. — 2-е вид., допов. — К., 2004. — 96 с.: іл.
 Бібліотека ім. Лесі Українки

Бібліотеки Солом'янського району
Засновані в Україні 1958
Публічні бібліотеки Києва